Procksch ist der Familienname folgender Personen:

 August Procksch (1841–1924), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Otto Procksch (1874–1947), deutscher Theologe 

Siehe auch:
 Proksch